Sette unità della United States Navy hanno portato il nome di USS New York:

 USS New York (1776) – gundalow costruito nel 1776 e che partecipò alla battaglia di Valcour Island
 USS New York (1800) – fregata da 36 cannoni varata nel 1800 e incendiata nel 1814
 USS New York (1820) – vascello da 74 cannoni varato nel 1820 e radiato nel 1861
 USS New York (ACR-2) – incrociatore corazzato entrato in servizio nel 1893 e radiato nel 1933
 USS New York (BB-34) – nave da battaglia della classe New York varata nel 1912 e radiata nel 1946
 USS New York (SSN-696) – sottomarino a propulsione nucleare della classe Los Angeles varato nel 1977 e radiato nel 1997
 USS New York (LPD-21) – nave anfibia tipo LPD della classe San Antonio, varata nel 2007 e ancora in servizio